Kuusisto (eiland), een eiland en voormalige gemeente in Finland
Kasteel Kuusisto, een kasteelruïne op het eiland
Jaakko Kuusisto, een Fins componist.